Письма махатм ():
 
 Письма махатм А. П. Синнетту () — книга, опубликованная в 1923 году Тревором Баркером

 Письма Учителей Мудрости () — книга в 2-х томах, опубликованных в 1919 и в 1926 г.г. под редакцией Ч. Джинараджадасы

 Письма К.Х. Ч.У. Ледбитеру () — книга, опубликованная в 1941 году Ч. Джинараджадасой